Dimităr Penev – allenatore di calcio ed ex calciatore bulgaro, difensore
 Ivan Penev – calciatore bulgaro, difensore
 Ljuboslav Penev – allenatore di calcio ed ex calciatore bulgaro, attaccante
 Lyubomir Penev – entomologo bulgaro